radialna funkcja bazowa (ang. radial basis function)
 nerkowy przepływ krwi
 RbF – fluorek rubidu
 Reel Big Fish
 RBF – kolba okrągłodenna (ang. round bottomed flask)